Департамент Коронель-Принглес  () — департамент в Аргентине в составе провинции Сан-Луис.

Территория — 4484 км². Население — 13157 человек. Плотность населения — 2,90 чел./км².

Административный центр — Ла-Тома.

География 
Департамент расположен в центральной части провинции Сан-Луис.

Департамент граничит:
на севере — с департаментами Аякучо, Либертадор-Хенераль-Сан-Мартин
на востоке — с департаментом Чакабуко
на юго-востоке — с департаментом Хенераль-Педернера
на западе — с департаментами Бельграно, Сан-Луис

Административное деление
Департамент состоит из 6 муниципалитетов:
Ла-Тома
Эль-Трапиче
Фрага
Каролина
Ла-Флорида
Саладильо

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Сан-Луис